Spojení písmen U a D může mít různé významy:

UD 
 University of Delaware
 Unión Deportiva – španělsky Sportovní klub

Ud 
 Úd (hudební nástroj)

Externí odkazy